Der Ski-Slopestylewettbewerb der Männer bei den Olympischen Spielen 2014 fand am 13. Februar 2014 im Rosa Chutor Extreme Park in Sotschi statt. Es war der erste Wettkampf dieser Art bei Olympischen Winterspielen.

Den ersten Olympiasieg in dieser Disziplin sicherte sich der US-Amerikaner Joss Christensen. Die Silber- und die Bronzemedaille gewannen mit Gus Kenworthy und Nick Goepper ebenfalls zwei US-amerikanische Freestyle-Skier.

Ergebnisse

Qualifikation

Finale

Weblinks 

 Ergebnisliste Qualifikation in der Datenbank der FIS
 finale Ergebnisliste in der Datenbank der FIS

Slopestyle (Manner)